Роза — синонім троянди;
 Роза — жіноче ім'я;
 223 Роза — астероїд головного поясу;
 ROSA — українська компанія, яка займається випуском фарб для живопису.

Роза — село, Ямбольська область

Роза — муніципалітет, регіон Венето, провінція Віченца

Роза — селище, Варгашинський район, Курганська область

Роза — містечко, штат Алабама

Роза — село, Донецька область, Новоазовський район
 Роза — село, Запорізька область, Бердянська міська рада
 Роза — село, Одеська область, Тарутинський район

Див. також 
 Кримська Роза
 Роза вітрів (значення)